Андрій (Сухенко) (1900—1973) — єпископ Українського езкархату РПЦ, архієпископ Чернігівський.
 Сухенко Василь Іванович (1893—1962) — сотник, льотчик-дозорець Повітряного флоту УНР.
 Сухенко Віктор Васильович (1941—1998) — український скульптор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Сухенко Віктор Миколайович (1960) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Сухенко Владислав Юрійович (1974) — український науковець, фахівець у галузі «Харчова промисловість», доктор технічних наук (2015), професор.
 Сухенко Максим Володимирович (1981—2014) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Сухенко Максим Миколайович (1991) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сухенко Олександр Ігорович (1996—2022) — український футболіст, нападник петропавлівсько-борщагівської «Чайки».
 Сухенко Сергій Михайлович (1973—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сухенко Юрій Григорович (1951—2020) — український науковець, фахівець у галузі харчової промисловості, доктор технічних наук (1999), професор (2003).
Українські прізвища
Прізвища на -енко